Хазре́т (Азре́т) Султа́н («Святейший султан») может означать:
 Хазрет Султан — народное прозвище суфийского поэта Ахмеда Ясави.
 Хазрет-Султан — горная вершина (пик) в Гиссарском хребте на границе Узбекистана и Таджикистана.
 Хазрет Султан — соборная мечеть в Астане.
 Хазрет Султан — международный аэропорт в Туркестане.
  — мавзолей (XII—XIII век) в Кашкадарьинской области Узбекистана.
 Азрет-Султан — музей-заповедник в городе Туркестан.